fem est un mot qui désigne un type de lesbienne

FEM est un sigle qui peut signifier :
 Fédération européenne de la métallurgie, un syndicat européen des salariés de la métallurgie ;
 Fédération européenne de la manutention, une fédération regroupant plus de  () ;
 Fédération évangélique missionnaire (aussi appelée Union des Églises missionnaires), une fédération chrétienne évangélique ;
 Filet-écran multispectral, un dispositif de camouflage statique pour réduire la signature spectrale des véhicules militaires et des abris sur le champ de bataille ;
 Forum économique mondial, une réunion à Davos de gouvernants et dirigeants d'entreprises ;
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ;
 Fonds pour l'environnement mondial, un organe de l'ONU ;
 Finite element method (en français, méthode des éléments finis) ;
 Flers Ergonomie Métallerie, une entreprise d'études et de réalisations de postes de travail ergonomiques et de sécurité.
F.E.M est un alias d'un artiste de musique électronique Rennais

fem ou f.e.m. est un sigle qui peut signifier :
 force électromotrice, un terme utilisé en électricité, électrotechnique, électronique

Homonymie d'acronyme
Abréviation